Крейцберг — немецкая фамилия. Известные носители:

 Крейцберг, Пётр (?—?) — латвийский футболист, нападающий, участник летних Олимпийских игр 1924 года.
 Крейцберг, Яков Маевич (1959—2001) — американский дирижёр российского происхождения.
 Крейцберг, Янис Кристонович (1864—1948) — адвокат, депутат Государственной думы I созыва от Курляндской губернии.

Составные фамилии 
 Шмай-Крейцберг, Аврамий Иосифович (1894—1936) — советский военачальник, командир бронепоезда № 6, комбриг.